A.B.C. contre Poirot peut désigner :
 A.B.C. contre Poirot (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1936, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
ABC contre Hercule Poirot (), comédie policière britannique de Frank Tashlin sortie en 1965 ;
 A.B.C. contre Poirot (), téléfilm de la série télévisée britannique Hercule Poirot, diffusé en 1992 ;
ABC contre Poirot (The ABC Murders) mini série britannique, diffusée en .

Voir aussi